Зве́ри, или живородящие, или те́рии , — подкласc млекопитающих, объединяющий всех современных живородящих млекопитающих, которые рожают детёнышей без откладывания яиц (включая как плацентарных, так и сумчатых). Почти все современные млекопитающие, включая людей, — звери (терии). Подклассу зверей среди млекопитающих противопоставлен подкласс яйцекладущих первозверей. В некоторых (в основном — устаревших) классификациях термины Млекопитающие и Звери являются синонимами, а к териям в собственном смысле применяется термин Настоящие звери; в этих классификациях первозвери являются подклассом зверей.

Представители зверей имеют внешние уши (которые могут быть утрачены у некоторых водных, например безухих тюленей), их детёныши могут кормиться от груди, и они имеют щиколотку, что увеличивает силу их движений (щиколотки нет у тех, чьи задние конечности атрофировались — китообразных, ластоногих и сирен). Звери часто классифицируются по картине срастания зубов.

Этимология 
Слово зверь происходит от древнерусского звѣрь (ср. укр. звiр), на славянском уровне также родственно болг. звяр, сербохорв. зви̏jер ж., словен. zvȇr, др.-чеш. zvěř, слвц. zver, польск. zwierz, zwierzę, в.-луж. zwěrjо ср. р., н.-луж. zwěŕe. На индоевропейском уровне (праиндоевр. *ǵʰweh₁r-) родственно лит. žvėrìs, «зверь», лтш. zvęr̂s, др.-прусск. вин. мн. swirins «дикое животное», греч. θήρ (отсюда и терии, тероподы и проч.), лат. ferus «дикий».

Классификация 
Существует много различных классификаций млекопитающих. Традиционная классификация на уровне до инфраклассов включительно выглядит следующим образом:

Кладограмма
Филогения млекопитающих по молекулярному анализу:

Классификация Маккенны — Белл 
В 1997 году палеонтологи Малколм Маккенна и Сьюзан Белл предложили свою систему классификации млекопитающих, которая быстро приобрела признание среди палеонтологов, хотя и не слишком активно используется другими биологами. Особенностью системы является весьма интенсивное использование таксонов, имеющих промежуточный — между инфраклассом и отрядом — ранг.

Класс Mammalia
 Подкласс Prototheria (однопроходные)
 Подкласс Theriiformes
 Инфракласс Allotheria
 Инфракласс Triconodonta
 Инфракласс Holotheria
 Суперкогорта Theria
 Когорта Marsupialia (сумчатые)
 Магнотряд Australidelphia (австралийские сумчатые и соневидный опоссум)
 Магнотряд Ameridelphia (сумчатые Нового света)
 Когорта Placentalia (плацентарные)
 Магнотряд Xenarthra (неполнозубые)
 Магнотряд Epitheria
 Грандотряд Anagalida: отряды Rodentia, Lagomorpha, Macroscelididae
 Грандотряд Ferae: отряды Carnivora, Pholidota, Creodonta и другие близкие вымершие отряды
 Грандотряд Lipotyphla: отряд Insectivora
 Грандотряд Archonta: отряды Dermoptera, Chiroptera, Primates, Scandentia
 Грандотряд Ungulata (копытные)
 Отряд Tubulidentata (incertae sedis)
 Миротряд Eparctocyona: отряды Condylarthra, Cetacea, Artiodactyla
 Миротряд Meridiungulata (вымершие южноамериканские копытные)
 Миротряд Altungulata: отряды Proboscidea, Hyracoidea, Sirenia, Perissodactyla

К эутериям (плацентарным) относится также больше десятка вымерших отрядов, например: лептиктиды, диноцераты, кондилартры, нотоунгуляты и другие.

Позднейшие исследования 
Сделанные после 1997 года новые находки ископаемых териев (в частности, таких, как эомайя, синодельфис и юрамайя), а также более тщательный анализ ранее полученных данных привели к существенному изменению взглядов на эволюцию и филогению подкласса Звери. Так, значительно изменилась трактовка группы Holotheria, которая у Маккенны и Белл объединяла три подгруппы: семейство  и «надлегионы» Kuehneotheria и Trechnotheria. Когда выяснилось, что первые две подгруппы отделились от ствола млекопитающих раньше, чем однопроходные, объём данной группы был существенно расширен: теперь она содержит две упомянутые подгруппы и всю краун-группу класса Mammalia. Благодаря успехам молекулярной филогенетики была существенно пересмотрена филогения сумчатых и плацентарных.

Примечания

Литература 
  
  — P. 587—597. — .

Ссылки 

 Раутиан А. С., Раутиан Г. С., Николаев С. И., Антонаракис С. Е. 2007. Историческая зоогеография тетрапод и молекулярное датирование подтверждают неожиданно раннее расхождение основных стволов млекопитающих
 Предки современных зверей жили 160 млн лет назад

Классификация млекопитающих